EFSI ist die Abkürzung für:

 Europäischer Fonds für strategische Investitionen (European Fund for Strategic Investments)
 Flughafen Seinäjoki (ICAO-Code)

Abkürzung